Gavinana – frazione del comune italiano di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia (sede della battaglia del 1530)
Battaglia di Gavinana del 1530
 Gavinana – quartiere di Firenze.